Povos:
Latinos — algo relativo ao povo extinto, antepassado dos romanos, que viveu no Lácio e suas imediações
Latino-americanos — designação dos habitantes da América Latina
Latino-europeus  — designação dos habitantes da Europa Latina
Império Latino (ou Império Latino de Constantinopla) — estado do século XIII fundado pelos líderes da Quarta Cruzada após a tomada de Constantinopla
Latino (demônimo) – gentílico, usado nos EUA, que se refere a pessoas com laços  culturais da América Latina

Línguas:
Latim — algo relativo à língua latina ou ao alfabeto latino
Alfabeto latino — sistema de escrita alfabética mais utilizado no mundo, também conhecido como alfabeto romano
Latino moderne — língua criado por David Stark em 1996
Latino sine flexione — língua criada pelo matemático italiano Giuseppe Peano em 1903

Cultura:
Cultura latina — algo relativo a povos de línguas neolatinas ou românicas
Latin jazz (ou jazz latino) — género de jazz influenciado por ritmos africanos, da América Latina e da Caraíbas
Pop latino — género de música pop

Pessoas
Latino (mitologia) — o rei epônimo dos latinos
Latino (cantor) — cantor brasileiro

Ver também
 Latina (desambiguação)